Mattarana ima više značenja:
 Mattarana, La Spezia
 Mattarana, Verona